Gli intrusi o Gli sconosciuti in casa (Les Inconnus dans la maison) – romanzo di Georges Simenon del 1940
Gioventù traviata (Les Inconnus dans la maison) – film del 1942 diretto da Henri Decoin